Madruga puede referirse a:

Lugares
 Madruga - municipio de Cuba.

Personas
 Teresa Madruga - actriz portuguesa.
 Núria Madruga - actriz portuguesa.
 Pedro Madruga -  caballero medieval gallego.
 Dália Madruga - actriz portuguesa.
 Djan Madruga - nadador brasileiro.
 Gonçalo Madruga - cantante portugués.